KCA steht für:
 Aviatrans Kiev, eine ukrainische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Nickelodeon Kids’ Choice Awards
 Kikuyu Central Association im kolonialen Kenia
 Kadazan Cultural Association; eine ehemalige Kulturgemeinschaft der Kadazan in Sabah

kca steht für:
 Chantische Sprache (ISO-639-3-Code), finno-ugrische Sprache der Chanten

Abkürzung